Louis-Napoléon Bonaparte peut désigner : 
 Napoléon  (1808-1873), antérieurement connu, de sa naissance (en 1808) à son accession au trône impérial (en 1852), sous la dénomination de Louis-Napoléon Bonaparte ;
 Louis-Napoléon Bonaparte (1856-1879), prince impérial, fils du précédent et prétendant bonapartiste au  sous le nom de « Napoléon  » ;
 Louis Bonaparte (1917-1997), appelé « Louis Napoléon », rebaptisé Louis-Napoléon Bonaparte lorsqu'en 1926 il devient prétendant bonapartiste, dénomination qu'il garde jusqu’à son décès en 1997.